O Segredo (telenovela) — portuguesa, da SIC

Filmes 
The Secret (filme de 1992) — dirigido por Karen Arthur; com Kirk Douglas
The Chamber — intitulado O segredo no Brasil; de 1996, dirigido por James Foley
O Segredo (filme de 2006) — documentário baseado no livro homônimo (original: The Secret)

Música 
O Segredo (álbum) — de Fruto Sagrado 
The Secret (EP de Austin Mahone)
The Secret (EP de Cosmic Girls)

Livros 
The Secret (A treasure hunt) — de 1982, da autoria de Byron Preiss
O Segredo (livro de Rhonda Byrne) — de 2006

Desambiguações de cinema
Desambiguações de literatura
Desambiguações de música